B 515 steht für:

 Bundesstraße 515, eine deutsche Bundesstraße in Nordrhein-Westfalen

B-515 steht für:

 U-434, russische Bezeichnung des U-Bootes der Tango-Klasse der sowjetischen und russischen Marine

Abkürzung